Кислород (фильм):
 Кислород (фильм, 1913)
 Кислород (фильм, 1970)
 Кислород (фильм, 1999) — американский фильм Стивена Шепарда.
 Кислород (фильм, 2004)
 Кислород (фильм, 2009) — российский фильм Ивана Вырыпаева
 Кислород (фильм, 2021).
 Кислород (Доктор Кто) — пятая серия десятого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».